Veijola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1864-1936), homme politique finlandais
 (1897-1961), capitaine de jägers finlandais
 (1906-1957), joueur finlandais de baseball et en course d'orientation
 (1947-2005), théologien et professeur finlandais
 (1889-1964), ingénieur électrique et professeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois